

— пасажирський залізничний зупинний пункт Київського напрямку Московської залізниці
  — станція Великої кільцевої лінії  Московського метрополітену.